А́ппенцелль ():
 Аппенцелль — город в Швейцарии, административный центр кантона Аппенцелль-Иннерроден
 Аппенцелль — округ в кантоне Аппенцелль-Иннерроден
 Аппенцелль — исторический кантон Швейцарии, в 1597 году разделившийся на Аппенцелль-Иннерроден и Аппенцелль-Ауссерроден

См. также 
 Аппенцеллер
 Аппенцелльские войны
 Аппенцелльский диалект